Укроп:

 Укроп — річка в Новосибірській області і Алтайському краї, притока річки Чеми.
 Укроп — річка в Новосибірській області і Алтайському краї, притока річки Берді.
 Укроп — річка в Тюменській області, притока річки Юрги.
 «Укроп» — одне з прізвиськ українських силовиків зони АТО на сході України. Вперше цей російськомовний неологізм був застосований Стрєлковим-Ґіркіним як шифр-код під час радіоперемовин з представниками теротистичних ДНР та ЛНР. В оригіналі мав негативний зміст. За іронією долі це слово, але з іншим, позитивним сенсовим навантаженням, набуло широкої популярності та поширення на державному рівні — поява однойменних політичних блоків, шевронів тощо.
 «УКРОП» — українська політична партія, лідером якої є Батенко Тарас Іванович.
 УКРОП – внутрішньодержавна система переказу коштів.

Див. також 
 Кріп пахучий

Примітки